Marc Kevin Albrighton (Tamworth, 18 november 1989) is een Engels voetballer die doorgaans als vleugelspeler speelt. Hij tekende in mei 2014 bij Leicester City, dat hem transfervrij overnam van Aston Villa. Albrighton maakte op 21 december 2011 in het shirt van Aston Villa het 20.000ste doelpunt in de geschiedenis van de Premier League, tegen Arsenal.

Clubcarrière 
Albrighton sloot op achtjarige leeftijd aan bij de jeugdacademie van Aston Villa. Hij maakte zijn profdebuut op de openingsspeeldag van het seizoen 2009/10 tegen Wigan Athletic. Op 24 september 2009 werd zijn contract met drie jaar verlengd. Albrighton startte voor het eerst in de basiself op de openingsspeeldag van het seizoen 2010.11 tegen West Ham United. In die wedstrijd gaf hij twee assists. Op 2 oktober 2010 maakte hij zijn eerste doelpunt in de Premier League tegen Tottenham Hotspur. Op 5 november 2010 tekende hij een nieuw contract bij The Villans dat hem aan de club verbindt tot juni 2014. In het seizoen 2010/11 maakte hij vijf doelpunten in 29 competitiewedstrijden. In het seizoen 2011/12 scoorde hij twee doelpunten in 26 wedstrijden voor Aston Villa. In juli 2014 maakte Albrighton de overstap naar Leicester City, waar hij in zijn tweede seizoen een plaats in het basiselftal kreeg. Hij won in mei 2016 met Leicester City de Premier League. Het was het eerste landskampioenschap in het bestaan van de club.

Clubstatistieken

Erelijst 

Engels voetballer